Termenul „Haardt” se poate referi la:

 Denumiri geografice
 Haardt (Pfalz), regiune muntoasă din Renania-Palatinat
 Localitate ce aparține de Neustadt an der Weinstraße, Germania
 Localitate ce aparține de Olpe
 Localitate ce aparține de Olsberg
 Localitate ce aparține de Schweinfurt
 Localitate ce aparține de Untersiemau
 Localitate ce aparține de Weißenburg in Bayern
 Nume de persoane
  (18841932), om de afaceri belgian
  (1884, Viena1962, Viena), geograf austriac

Vezi și 

 Hard
 Hardt
 
 
</div>

Toponime germane